Welski ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Welski (1926–2007), deutscher Grafiker
 Georgi Maximowitsch Adelson-Welski (1922–2014), sowjetischer Mathematiker und Informatiker